Остро́вская — женская форма фамилии  и топоним. 

 Известные носительницы 
 Островская, Велена Романовна (род. 1952) — советский и российский библиограф и библиотечный деятель.
 Островская, Велта Николаевна (род. 1927) — Герой Социалистического Труда.
 Островская, Виктория Григорьевна (род. 1938) — российская яхтсменка и путешественница, преподаватель.
 Островская, Галина Арсеньевна (1923—2000) — советская переводчица.
 Островская, Галя Всеволодовна (род. 1933) — советский и российский физик.
 Островская, Генриетта Тимофеевна (1921—1971) — советская актриса.
 Островская, Лидия Николаевна (1909—1986) — украинская актриса и режиссёр-документалист.
 Островская, Людмила Константиновна (род. 1913) — советский биохимик и физиолог растений.
 
 Островская, Мария Андреевна (1884 — не ранее 1927) — русский педагог-историк. 
 Островская, Надежда Ильинична (1881—1937) — советский государственный деятель, член ВЦИК.
 Островская, Рита (род. 1953) — украинский фотограф.
 Островская, Рита Ушеровна — советский и российский нейрофармаколог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации.
 Островская, Светлана Львовна (1926—2008) — советский и российский скульптор.
 Островская, Софья Казимировна (1902—1983) — русская писательница, переводчица и мемуаристка, сотрудница НКВД.
 Островская, Татьяна Лазаревна (род. 1949) — пианистка и композитор. Топоним 
 Островская — станица в Даниловском районе Волгоградской области России.
 Островская — деревня в Верховажском районе Вологодской области России.
 Островская — деревня в Кирилловском районе Вологодской области России.
 Островская — река в Красноярском крае, приток Сочура.
 Островская — река в Ярославской области, впадает в Рыбинское водохранилище в Дарвинском заповеднике.
 Островская — станция в Новокузнецке. Код ЕСР 826044

 См. также 
 Островская Щель